Вільфранк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Вільфранк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї